Albert Greiner, Nederlands portretfotograaf
 Dick Greiner, Nederlands architect
 Onno Greiner, Nederlands architect